На зимних Олимпийских играх в Альбервиле и Чемпионате мира в Новосибирске 1992 года биатлонисты и биатлонистки, представлявшие ранее биатлонную сборную СССР (кроме представителей Балтийских стран), выступали за так называемую «объединённую команду». Официальной аббревиатурой команды в протоколах соревнований были буквы «EUN» (от  — Объединённая команда). На церемониях награждения представителей данной команды поднимался Олимпийский флаг, в честь побед звучал Олимпийский гимн.

Члены Объединённом команды 

Биатлонные сборные
Спорт в СНГ